Jorgo ist der Spitzname folgender Personen:

 Georgios „Jorgo“ Chatzimarkakis (* 1966), griechisch-deutscher Politiker (FDP), MdEP
 Georgios „Jorgo“ Papavassiliou (* 1968), Regisseur
 Jürgen „Jorgo“ Schäfer (* 1949), deutscher Maler, Grafiker und Cartoonist